Rezolucja (polityka) – inaczej "odezwa do narodu"
 Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ
 Rezolucja (matematyka)

nl:Resolutie